Давид Налбандян — победитель турнира, переигравший в финале чемпиона двух последних розыгрышей Роджера Федерера.

Посев 

  Роджер Федерер (Финал)
  Рафаэль Надаль (Отказ)
  Андре Агасси (Группа. отказ)
  Гильермо Кориа (Группа)
  Николай Давыденко (Полуфинал)
  Иван Любичич (Группа)
  Гастон Гаудио (Полуфинал)
 ''' Давид Налбандян (Титул)
  Мариано Пуэрта (Группа)
  Фернандо Гонсалес (Группа)

 Ход турнира 

 Финальные раунды 

 Групповой раунд Золотистым выделены игроки, занявшие первые два места в своих группах''.

Красная группа 

Примечание: При равенстве выигранных и сыгранных матчей у трёх игроков главным критерием отбора является баланс выигранных и проигранных сетов, а затем геймов.

Золотая группа 

Примечание: При равенстве выигранных и сыгранных матчей у двух игроков главным критерием отбора является результат личных встреч.

Примечания

Ссылки 
 

Tennis Masters Cup 2005